Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica (del seu nom en anglès Nordic Green Left), grup parlamentari del Parlament Europeu
 Llançador espacial de nova generació (del seu nom en anglès Next-Generation Launcher), llançador espacial previst al Future Launchers Preparatory Programme de l'Agència Espacial Europea
 NGL (llenguatge de programació) (acrònim d'aNGeL), llenguatge de programació